Wadu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wadu (socken), Sichuan, 
 Wadu Xiang (socken i Kina), Yunnan,

Maldiverna 

 Vaadhoo (Raa atoll), ö, 
 Vaadhoo (Gaafu Dhaalu), ö, 
 Vaadhoo (Kaafu), ö, 

Robotskapade Kinaförgreningar